__notoc__

Patronyme

Duparc 
 Adolphe Duparc : religieux français, évêque de Quimper ;
 Albert Duparc : sculpteur français
 Antoine Duparc : sculpteur français, fils d'Albert
 Élisabeth Duparc : soprano française
 Françoise Duparc : peintre française, fille d'Antoine
 Henri-Charles-Timoléon Duparc : (1796-1877), est un homme politique français. 
 
 Marguerite Duparc : productrice et actrice canadienne.

Nom composé 
 Alphonse Gasnier-Duparc : homme politique français
 Auguste-Marie Poullain-Duparc : juriste français
 Henri Fouques-Duparc : homme politique français
 Jacques Fouques-Duparc : diplomate français

Voir aussi 
 
 
 
 Rue Françoise-Duparc à Marseille (France)

Homonymie de patronyme